Großmann ou Grossmann est un nom de famille allemand qui signifie littéralement « homme grand ». 
 Alex Grossmann (1930-2019), physicien croate ;
 Evelyn Großmann (né en 1971), ancienne patineuse allemande ;
 Georg Friedrich von Großmann (1807-1871), général prussien ;
 Gustav Grossmann (1746-1796), acteur et auteur dramatique allemand ;
 Henryk Grossmann (1881-1950), économiste polonais ;
 Horst Grossmann (1891–1972), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Marcel Grossmann (1878-1936), mathématicien hongrois ;
 Mendel Grossmann (1917-1945), photographe polonais ;
 Muriel Grossmann (1971- ), saxophoniste jazz autrichienne ;
 Robert Grossmann (1940-), homme politique français ;
 Rudolf Großmann (1882-1941), peintre et illustrateur allemand.

Toponyme 

 Mont Grossmann, sommet du massif des Vosges, situé en France, à la limite entre les départements du Bas-Rhin et de la Moselle (dont il est le point culminant).

Voir aussi 
 

Patronyme germanique